Storö kan syfta på:

Finland

 Storö, Houtskär, Åboland, 
 Storö, Salo, Nyland, 
 Storö, Raseborg, Nyland, 
 Storö, Ingå, Nyland,

Sverige
 Storö, Oskarshamns kommun – en ö i Storö naturreservat i Oskarshamns skärgård
 Storö, Norrtälje kommun – en ö väster om Furusund i Stockholms skärgård
 Storö, Harö – en ö norr om Harö, Värmdö kommun i Stockholms skärgård
 Storö, Möja - ingår i Storö-Bockö-Lökaö naturreservat, Värmdö kommun i Stockholms skärgård  
 Träskö-Storö – mellan Möja och Svartsö, Värmdö kommun i Stockholms skärgård
 Storö naturreservat – ett naturreservat i Oskarshamns kommun
 Storö naturreservat, Värmdö kommun – ett naturreservat i Värmdö kommun
 Storö-Bockö-Lökaö naturreservat – ett naturreservat i Värmdö kommun

Se även
Storön
Storör
Storören